Podrobné výsledky ze zápasu v judo na II. Evropských hrách v roce 2019.

Informace 
 místo: Aréna Čyžouka, Minsk
 vyřazovací boje: 22. až 24. června 2019
 přihlášených: 226 judistů
 nastoupilo: 225 judistů
 počet váhových kategorií: 7
 počet zemí: 47 zemí
9× (Ázerbájdžán, Bělorusko, Španělsko, Francie, Gruzie, Německo, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Rusko, Turecko, Ukrajina), 8× (Nizozemsko, Polsko), 7× (Belgie, Česko, Slovinsko), 6× (Rakousko, Rumunsko), 5× (Estonsko, Izrael, Moldavsko, Srbsko), 4× (Bulharsko, Spojené království, Černá Hora, Slovensko, Švédsko), 3× (Řecko, Litva), 2× (Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kypr, Lotyšsko, Monako, Švýcarsko), 1× (Albánie, Andorra, Arménie, Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta)

Herní systém 
Hrací doba: 4 min
Prodloužení (golden score): bez časového limitu

Konec před časovým limitem je za správně technicky provedený chvat či submisi (páčení, držení, škrcení) = ippon. Technicky méně zdařilý chvat je hodnocen wazari, 2× wazari znamená konec před časovým limitem. Konec před časovým limitem je též po obdržení třetího napomenutí = 3× šido. Za hrubé poručení pravidel např. nepovolená technika (waki-gatame) je judista diskvalifikován (hansoku-make).
V prodloužení je zápas ukončen jakýmkoliv bodovaným chvatem, či napomenutím (šido). Zápas nekončí po udělení šida judistovi s nižším počtem šid.

V kolonce zápasů je uvedeno: číslo_soupeře/ippon_wazari_šido/hrací_doba/bodovaná_technika

Podrobné výsledky v judu

Superlehká váha mužů do 60 kg 
Datum: 22. června 2019

zdroj

Pololehká váha mužů do 66 kg 
Datum: 22. června 2019

zdroj

Lehká váha mužů do 73 kg 
Datum: 23. června 2019

zdroj

Polostřední váha mužů do 81 kg 
Datum: 23. června 2019

zdroj

Střední váha mužů do 90 kg 
Datum: 24. června 2019

zdroj

Polotěžká váha mužů do 100 kg 
Datum: 24. června 2019

zdroj

Těžká váha mužů nad 100 kg 
Datum: 24. června 2019

zdroj

Judo na Evropských hrách
Evropské hry 2019
Judo v Bělorusku